Neuvy pode se referir a:
 Neuvy (Allier)
 Neuvy (Loir-et-Cher)
 Neuvy (Marne)

Desambiguações de topônimos